Tarnow kan syfta på:

Orter
 Tarnów – en stad i södra Polen
 Tarnow, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Landkreis Rostock i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Tarnow, Rosenows kommun – en ort i Rosenows kommun i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Tarnow, Västpommerns vojvodskap – en by i Västpommerns vojvodskap i Polen

Tyskt efternamn

 Fanny Tarnow (1779–1862) – tysk författare
 Fritz Tarnow (1880–1951) – tysk fackföreningsman och socialdemokratisk politiker
 Johann Tarnow (1586–1629) – tysk luthersk teolog
 Johann Marcus Constantin Tarnow (1766–1828) – tysk luthersk teolog
 Otto Siegfried Tarnow (1893–1963) – tysk läkare
 Paul Tarnow (1562–1633) – luthersk teolog
 Rudolf Tarnow (1867–1933) – plattysk författare